

Persone 
 Christine Elise – attrice statunitense
 Kimberly Elise – attrice statunitense

Altro 
 Für Elise – composizione di Ludwig van Beethoven del 1810
 Elise – romanzo di Ken Grimwood del 1979
 Lotus Elise – veicolo prodotto in serie dalla Lotus Cars

Pagine correlate 
Elisa
Eliza